Smith è uno in un numero ristretto di atleti che ha fatto otto presenze consecutive nella Divisione Individuale dei Crossfit Games. Un solo atleta, Rebecca Voigt, ha fatto nove presenze.

Smith è il co-proprietario, fondatore, capo programmatore e allenatore del CrossFit Krypton a Chesapeake, Virginia.

Smith è stato un appassionato giocatore di baseball per tutta la sua giovinezza e fu indirizzato al CrossFit durante il suo ultimo anno di liceo nel 2008. L'estate successiva si qualificò per i CrossFit Games, dove si piazzò 64° su 74 concorrenti. Ha vinto il Mid Atlantic regionale per cinque volte, ed è finito tre volte sul podio dei Games.

Risultati dei CrossFit Games

Note

Voci correlate
CrossFit
CrossFit Games
Camille Leblanc-Bazinet
Mathew Fraser
Katrín Tanja Davíðsdóttir
Rich Froning
Anna Tunnicliffe

Sportivi di CrossFit